Ниже приведён список звёзд с наибольшей светимостью. Звёзды расположены в порядке возрастания абсолютной звёздной величины (снижение светимости). Абсолютная звездная величина определяется как  видимая звёздная величина звезды, которая наблюдалась бы на расстоянии в 10 парсек от неё. Абсолютная звёздная величина является логарифмической мерой светимости звезды и используется при оценке светимости звёзд наряду со светимостью, выраженной в единицах светимости Солнца ().

Этот перечень не может быть полным потому, что если звезда находится от нас очень далеко (к примеру, расстояние составляет миллионы световых лет), то мы её не сможем увидеть, даже если она очень яркая. Разные каталоги дают одним и тем же звёздам разную светимость, выстраивают их в разном порядке, или в списки попадают разные звёзды.

Данные о различных звёздах могут быть несколько разной степени достоверности, в зависимости от количества средств исследования, использовавшихся для отдельной звезды, а также в зависимости от различных особенностей анализа (расстояние) (см. звезду Пистолет для примера). В конце списка представлены звёзды, не относящиеся к числу наиболее ярких; они приведены для сравнения.

Заметим, что даже самые яркие звёзды, светимости которых в 40 миллионов раз больше солнечной, испускают значительно меньше света, чем такие внегалактические объекты, как квазары, которых в настоящее время известно несколько сотен. Самым ярким квазаром является 3C 273 из созвездия Девы. Его средняя видимая звёздная величина составляет 12,8m, а абсолютная −26,7m. Если бы этот объект был в 10 парсеках от нас, то светил так же ярко, как Солнце (звёздная величина Солнца −26,8m). Светимость этого квазара равна около 2 трлн солнечных, или примерно 100 светимостей спиральной галактики, такой как Млечный Путь.

С точки зрения гамма-лучей, магнитар (тип нейтронной звезды) SGR 1806-20, всплеск которого достиг Земли 27 декабря 2004, был очень ярким. Абсолютная звёздная величина вспышки была равна −29, т. е. планеты на расстоянии 10 пк от всплеска бы были освещены намного ярче, чем Солнце освещает Землю.

Гамма-всплеск GRB 971214 наблюдался в 1997 году. В 1998 году этот всплеск считался некоторое время самым энергетически мощным событием во Вселенной с эквивалентной энергией в несколько сотен типичных сверхновых. Позже исследователи отметили, что энергия вспышки, вероятно равная энергии одной типичной сверхновой, была сосредоточена в чрезвычайно малом телесном угле в направлении Земли благодаря геометрии окружающего газа.

См. также 
 Список звёзд
 Список крупнейших звёзд
 Список наиболее массивных звёзд
 Список ярчайших звёзд
 Список самых горячих звезд
 Список ближайших звёзд

Примечания

Ссылки 
 150 самых мощных звёзд в каталоге Гиппарха
 About LBV 1806-20
 The Magnitude system
 About stellar magnitudes
 Tim Thompson’s list of Brightest Star candidates

Списки звёзд
Рейтинги